Le Pathé-Wepler ou Wepler est un complexe cinématographique parisien situé place de Clichy dans le . Il est l'un des principaux de la société EuroPalaces qui possède les cinémas Gaumont Pathé.

Histoire 
Au départ, la volonté du groupe Pathé était de concurrencer les salles du quartier. Une partie de la brasserie Wepler est rachetée par la firme « au coq chantant » et le cinéma Wepler' est inauguré en 1956. À l'origine, la salle pouvait accueillir  spectateurs, avec deux balcons. Elle est divisée en deux dans les années 1960. La petite salle, correspondant à l'ancien parterre de la grande, s'appellera pendant plusieurs années la Caravelle, .

Le Wepler est voisin de deux salles qui se font face sur l'avenue de Clichy, chacune dans un arrondissement différent : le Pathé-Sélect (ancien Paris-Soir-Clichy) de  places dans le  et les Mirages (ancien cabaret l'Eden) de 800 places dans le . Alors que la salle du Sélect est divisée en deux (comme celle du Wepler), celle des Mirages se voit adjoindre deux petites salles en 1973, avant que les cinq salles ne soient réunies sous le nom de Pathé-Clichy.

En 1994, Pathé décide de créer un multiplexe en regroupant les salles du Wepler et celles du Pathé-Clichy côté . Le , le nouveau Pathé-Wepler, comprenant douze salles, est inauguré. Les trois salles du Pathé-Clichy  reprennent quant à elles leur indépendance pour devenir en 1996 après rénovation le Cinéma des cinéastes.

Le Pathé-Wepler aujourd'hui 

La salle  (412 places) a un écran de 15,5 m de large sur 6,55 m de haut. Et la salle  (260 places) : 11,55m sur 4,90m. Les autres écrans font moins de dix mètres. La salle 12 (62 places) a un écran minuscule : 4,79 m de large sur 2,04 m de haut.

Il a la particularité de proposer (pour la plupart des films) le choix entre la version originale et la version française, ainsi que des films en 3D numérique. Depuis , toutes les salles du Pathé-Wepler sont équipées pour la projection numérique.

Depuis 2012, des projections sont effectuées en HFR.

Notes et références 

Salle de cinéma à Paris
Patrimoine du XXe siècle
18e arrondissement de Paris
Place de Clichy